Mistrzostwa Afryki w Piłce Siatkowej Kobiet 2011 – 15. edycja mistrzostw rozegrana zostanie w dniach 17 sierpnia–24 sierpnia 2011 roku w Nairobi (Kenia). Najlepszy zespół zakwalifikował się do Pucharu Świata rozgrywanego w Japonii. W rozgrywkach wystartowało 9 reprezentacji narodowych.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Tabela Końcowa

Grupa B

Tabela Końcowa

Faza finałowa

Mecze o miejsca 5–8

Półfinały

Mecz o miejsce 7

Mecz o miejsce 5

Mecz o miejsce 3

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Afryki w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2011

Linki zewnętrzne 
 Strona turnieju na oficjalnej stronie konfederacji CAVB 
 Zapowiedź turnieju FIVB 
 Podsumowanie FIVB – 1 dzień 
 Podsumowanie FIVB – 2 dzień 
 Podsumowanie FIVB – 3 dzień 
 Podsumowanie FIVB – 4 dzień 
 Podsumowanie FIVB – 5 dzień 
 Podsumowanie turnieju FIVB 

2011 w piłce siatkowej
kobiety 2011
2011 w Afryce
Sport w Nairobi
Piłka siatkowa w Kenii